Bedois steht für:

 Bedois (Camea), ein Stadtteil und Aldeia der osttimoresischen Landeshauptstadt Dili im Suco Camea
 Bedois (Lahane Ocidental), eine osttimoresische Aldeia im Suco Lahane Ocidental